El nombre de Agustín Muñoz puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Agustín Fernando Muñoz y Sánchez (1808-1873). Militar español, I duque de Riánsares y segundo esposo de la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias;
 Agustín María Raimundo Fernando Longinos Muñoz y Borbón (1837-1855). Duque de Tarancón, vizconde de Rostrollano y príncipe de Ecuador;
 Agustín Muñoz Grandes (1896-1970). Militar y político español que combatió en la Guerra de Marruecos, en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial.